Ausztria
 Vámosderecske (másként Sopronderecske, ném. Draßmarkt), település Burgenlandban, a Felsőpulyai járásban
 Magyarország
 Derecske, település Hajdú-Bihar megyében
 Mátraderecske, település Heves megyében
 Pápadereske, település Veszprém megyében